Бе́реснев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Береснев, Алексей Сергеевич (1930—2014) — изобретатель, учёный в области плазменных технологий, Почётный гражданин Смоленска.
 Береснев, Борис Иванович (1928—1990) — советский физик.
 
 Береснев, Вячеслав Мартынович (род. 1946) — доктор технических наук, профессор Харьковского национального университета.
 Береснев, Григорий Ефимович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Береснев, Денис Юрьевич (род. 1984) — актёр.
 Береснев, Дмитрий Васильевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Береснев, Леонид Аркадьевич (род. 1957) — советский и латвийский хоккеист, латвийский тренер по хоккею с шайбой.
 Береснёв, Николай Яковлевич (1893—1965) — советский режиссёр театра и кино, сценарист.
 Береснев, Павел Алексеевич (род. 1948) — советский и российский биатлонист, тренер.
 Береснев, Роман Александрович (род. 1978) — российский чиновник, политик.

